Cet article recense les étoiles situées dans la constellation de Pégase, classées par magnitude apparente décroissante.

Liste

Voir aussi

Liens internes 
 Pégase
 Liste d'étoiles par constellation

Sources 

 
 
 
  

Pegase